Chorobrów, wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim, 
 Chorobrów, wieś w obwodzie tarnopolskim w rejonie kozowskim, miejsce urodzenia Tadeusza Bora-Komorowskiego.

Linki zewnętrzne